Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Маріан де Свардт та Іріна Спирля з рахунком 7–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (півфінал)
 Бренда Шульц-Маккарті /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Ліндсі Девенпорт /  Кончіта Мартінес (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1996 Doubles Draw 

Pan Pacific Open
Toray Pan Pacific Open